Mooshäusl ist der Ortsname von

 Mooshäusl (Marquartstein), Ortsteil der Gemeinde Marquartstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mooshäusl (Straubing), Ortsteil der kreisfreien Stadt Straubing, Bayern
 Mooshäusl (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mooshäusl (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mooshäusl (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Mooshäusl (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Mooshaus